Plana Alta je španělská comarca v provincii Castellón v autonomním společenství Valencie.

Na severu sousedí s comarcou Bajo Maestrazgo, na východě je ohraničeno Středozemním mořem, jižně sousedí s comarcou Plana Baja a na východě s comarcami Alto Maestrazgo a Alcalatén.

Seznam měst 
Nejlidnatějším městem je Castellón de la Plana (163 088), nejrozsáhlejším městem je Les Coves de Vinromà (136,4 km²).

Odkazy

Externí odkazy 
 
 

 
Plana Alta